«Мец» (, ) — французский футбольный клуб из одноимённого города. Основан в 1919 году, профессиональный статус имеет с 1932 года. По итогам сезона 2018/19 вернулся в Лигу 1, высший дивизион в системе футбольных лиг Франции. Домашние матчи проводит на стадионе «Сен-Симфорьен», вмещающем более 25 тысяч зрителей. Цвета клуба — тёмно-бордовые.

История

Академия 

«Мец» издавна славится своей футбольной академией, которая считается одной из лучших во Франции и в Европе. Академия клуба выпустила таких известных футболистов, как Ригобер Сонг, Робер Пирес, Луи Саа, Эммануэль Адебайор, Миралем Пьянич, Людовик Обраньяк и т. д.

Эмблема 
На эмблеме «Меца» изображены лотарингский крест как знак региональной принадлежности и Граулли — легендарный дракон, победу над которым приписывают святому Клименту, епископу Меца.

Достижения

Национальные титулы 
Чемпионат Франции
 Серебряный призёр: 1997/98

Чемпионат Франции (Лига 2)
 Победитель (4): 1934/35, 2006/07, 2013/14, 2018/19

Кубок Франции
 Обладатель (2): 1983/84, 1987/88
 Финалист: 1937/38

Кубок Французской лиги
 Обладатель (2): 1985/86, 1995/96
 Финалист: 1998/99

Международные титулы 
Кубок Интертото
 Финалист: 1999

Кубок Альп
 Финалист: 1979

Статистика выступлений с сезона 1967/1968

Текущий состав

Факты 

 Клуб держит совместно с «Ренном» антирекорд высшей лиги Франции (с её основания в сезоне 1932/33) по количеству финишей на последнем месте — 4 (в сезонах 1949/50, 1961/62, 2005/06, 2007/08).
 В клубе всегда было сравнительно много футболистов из Люксембурга. Многие стали игроками люксембургской сборной благодаря Академии Меца. Среди них известны Жефф Штрассер, Марио Мутш, Нико Браун и другие.

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Франции
ФК «Мец»